Thomas Harley (né le  à Syracuse dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur américano-canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 

|-
| 2017-2018 || Steelheads de Mississauga || LHO ||62 ||1 ||14 ||15 ||14 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2018-2019 || Steelheads de Mississauga || LHO ||68 ||11 ||48 ||59 ||24 ||4 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
| 2019-2020 || Steelheads de Mississauga || LHO || 59 ||18 ||39 ||57 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Stars du Texas || LAH || 38 || 8 || 17 || 25 || 31 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 34 || 1 || 3 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Stars du Texas || LAH || 27 || 0 || 11 || 11 || 36 || - || - || - || - || -

| 34 || 1 || 3 || 4 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2017 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 || align="left"| place
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||1 ||3 ||4 ||8 || align=left| place
|-
| 2021|| align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels 
LHO
2018-2019 : récipiendaire du trophée Bobby-Smith

Références 

Naissance en août 2001
Naissance à Syracuse (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Steelheads de Mississauga
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas